Ульфельдт () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ульфельдт, Антон Корфиц фон (1699—1770) — граф, австрийский политический, государственный и дипломатический деятель, канцлер и министр иностранных дел Габсбургской монархии.
 Ульфельдт, Леонора Кристина (1621—1698) — дочь датского короля Кристиана IV от морганатического брака, знаменитая мемуаристка.